Ричи може да се отнася за:

 Фамилия
 Гай Ричи (1968—), английски режисьор
 Денис Ричи (1941—), компютърен специалист, разработчик на програмни езици
 Джордж Ричи (1864—1945), американски астроном и създател на телескопи, на когото е кръстена системата за телескопи Ричи-Кретиен
 Кристина Ричи (1980—), американска актриса
 Руджиеро Ричи (1918-), американски цигулар

 Малко име
 Ричи Блекмор (1945—), британски китарист
 Ричи Валънс (1941—1959), американски рок-музикант
 Ричи Самбора (1959—), американски китарист